

События 
 Консулы Имп. Цезарь М. Аврелий Антонин А. и Кв. Тиней Сакердот.
 Юлия Меса с внуком Антонином приехала в Рим. На Палатинском холме построен храм, в который собраны все святыни Рима. В Рим доставлен чёрный камень из Эмесы. Внедрение в Риме сирийских обрядов. Человеческие жертвоприношения. Безумные роскошества и разврат императора.
 219—249 (традиционно (97)-30 до н. э.) — 10-й император Японии Судзин (традиционно 148-30 до н. э.).

Родились 
 Фань Чаншэн — даосский отшельник.

Скончались 
 Вер (узурпатор) — римский император-узурпатор.
 Геллий Максим — римский император-узурпатор.
 Гуань Юй — военачальник царства Шу эпохи Троецарствия.
 Иехуда ха-Наси — танна шестого поколения.
 Лю Чжан (Восточная Хань) — военный и политический деятель периода конца империи Хань.
 Люй Мэн — китайский военачальник, служивший в армии Сунь Цюаня.
 Марк Мунаций Сулла Цериал — римский государственный деятель первой половины III века.
 Сяхоу Юань — китайский государственный деятель.
 Чжан Чжунцзин — китайский врач и чиновник.

См. также